Auglaize Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

Missouri 
 Auglaize Township, du comté de Camden.
 Auglaize Township, du comté de Laclede.

Ohio 
 , du comté d'Allen.
 , du comté de Paulding.

Homonymie de townships